Barnard Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barnard Pond (Maine), im Franklin County
 Barnard Pond (Michigan), im Charlevoix County